Kapasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kapasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,35, long 26,53), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,74, long 26,93), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 29,12), 
 Kapasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kapasaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,06, long 28,48), 
 Kapasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Kapasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kapasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 27,53), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,78), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 28,45), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,24, long 28,72), 
 Kapasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,76), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Kapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 28,92), 

Robotskapade Finlandförgreningar